Galån kan avse:
 Galåen, Norge – ett vattendrag 5 km sydväst om Røros i Norge
 Galån, Jämtland – ett vattendrag i södra Jämtland
 Galån, Fulan – ett biflöde till Fulan söder om Särna i Dalarna